Die Coupe de France ist ein Handballwettbewerb, der vom Französischen Handballverband veranstaltet wird. Teilnehmen dürfen alle französischen Vereine des Festlands und der Übersee-Départements. Für Erstligisten ist die Teilnahme obligatorisch. Sie sind für die Runde der letzten 32 gesetzt, wobei sie in dieser Runde auswärts antreten müssen. Gespielt wird im K.-o.-System. Sollte es nach der regulären Spielzeit unentschieden stehen, fällt die Entscheidung im Siebenmeter-Werfen. Das Finale wird an neutralem Ort ausgetragen. Der Pokal wird mit Unterbrechungen bei den Männern seit 1956 und bei den Frauen seit 1984 ausgetragen.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Coupe de France der Männer
 Coupe de France der Frauen

Handballwettbewerb in Frankreich
Erstveranstaltung 1956